Ранчо Агва Калијенте има више значења:

 Ранчо Агва Калијенте (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Агва Калијенте (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику